Powodowo ist ein polnischer Ortsname:
 Powodowo (Wolsztyn), Dorf im Powiat Wolsztyński, Woiwodschaft Großpolen (bis 1919: Lehfelde, Kreis Bomst, Posen, 1939–1945 Niederkiefern, Kreis Wollstein, Wartheland)
 Powodowo (Rychliki), Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Powunden, Kreis Preußisch Holand, Ostpreußen)